Esplosivo è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica D.V. More Record.

Tracce 

 Musica latina (D. Fildigrano - G. Capitano) - 3:42
 Non mi lasciare mai (Feat. Grazia Giai Levra) (P. Latteri - A. Cavallaro - F. Matricano) - 3.33
 Brasiliana (P. Latteri - F. Matricano) - 2:40
 Penzu a tia (A. Cavallaro) - 2:52
 Forte (P. Latteri - F. Matricano) - 3:59
 Che fridde (D. Fildigrano - G. Capitano) - 3:50
 Non ci sei più (D. Fildigrano - G. Capitano) - 3:56
 Sognando l'amore (P. Latteri - F. Matricano) - 3:28
 Napulità (P. Latteri - F. Matricano) - 3:20
 Non parlavi mai (A. Cavallaro) - 3:43

Formazione 

 Batteria -  Diego Corradin
 Basso - Luca Visigalli
 Chitarre acustiche ed elettroniche - Luca Meneghello
 Percussioni - Sandro De Bellis
 Piano e tastiere - Valeriano Chiaravalle
 Cori - Simona Scuto,Alessandro Meistro e Simona Rodano
 Tromba - Francesco Gigolo
 Sax e flauto - Claudio Tripoli
 Arrangiamenti : Valeriano Chiaravalle